En Pologne, Nowa Wieś peut désigner :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Nowa Wieś, village de la gmina de Nowogrodziec, dans le powiat de Bolesławiec
 Nowa Wieś, village de la gmina de Bolesławiec, dans le powiat de Bolesławiec
 Nowa Wieś, village dans le powiat de Kłodzko.

 dans la voïvodie de Basses-Carpates :
 Nowa Wieś, village du powiat de Kolbuszowa
 Nowa Wieś, village du powiat de Krosno
 Nowa Wieś, village de la gmina de Nisko, dans le powiat de Nisko
 Nowa Wieś, village de la gmina de Harasiuki, dans le powiat de Nisko
 Nowa Wieś, village du powiat de Przemyśl
 Nowa Wieś, village du powiat de Rzeszów
 Nowa Wieś, village du powiat de Strzyżów

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Nowa Wieś, village du powiat d'Aleksandrów Kujawski
 Nowa Wieś, village du powiat de Brodnica
 Nowa Wieś, village de la gmina de Ciechocin, dans le powiat de Golub-Dobrzyń
 Nowa Wieś, village de la gmina de Golub-Dobrzyń, dans le powiat de Golub-Dobrzyń
 Nowa Wieś, village du powiat de Grudziądz
 Nowa Wieś, village de la gmina de Chrostkowo, dans le powiat de Lipno
 Nowa Wieś, village de la gmina de Wielgie, dans le powiat de Lipno
 Nowa Wieś, village du powiat de Mogilno
 Nowa Wieś, village du powiat de Radziejów
 Nowa Wieś, village du powiat de Toruń
 Nowa Wieś, village de la gmina de Izbica Kujawska, dans le powiat de Włocławek
 Nowa Wieś, village de la gmina de Lubień Kujawski, dans le powiat de Włocławek
 Nowa Wieś, village de la gmina de Włocławek, dans le powiat de Włocławek 
 Nowa Wieś, village du powiat de Sępólno

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Nowa Wieś, village du powiat de Czarnków-Trzcianka
 Nowa Wieś, village de la gmina de Rychtal, dans le powiat de Kępno
 Nowa Wieś, village de la gmina de Trzcinica, dans le powiat de Kępno
 Nowa Wieś, village de la gmina de Skulsk, dans le powiat de Konin
 Nowa Wieś, village de la gmina de Sompolno, dans le powiat de Konin
 Nowa Wieś, village du powiat de Koło
 Nowa Wieś, village du powiat de Kościan
 Nowa Wieś, village du powiat de Krotoszyn
 Nowa Wieś, village du powiat de Leszno
 Nowa Wieś, village du powiat de Nowy Tomyśl
 Nowa Wieś, village de la gmina de Pleszew, dans le powiat de Pleszew
 Nowa Wieś, village de la gmina de Gizałki, dans le powiat de Pleszew
 Nowa Wieś, village de la gmina de Słupca, dans le powiat de Słupca
 Nowa Wieś, village de la gmina de Zagórów, dans le powiat de Słupca
 Nowa Wieś, village de la gmina de Kaźmierz, dans le powiat de Szamotuły
 Nowa Wieś, village de la gmina de Wronki, dans le powiat de Szamotuły
 Nowa Wieś, village du powiat de Wągrowiec
 Nowa Wieś, village du powiat de Wolsztyn

 dans la voïvodie de Łódź :
 Nowa Wieś, village du powiat de Bełchatów
 Nowa Wieś, village de la gmina de Kutno, dans le powiat de Kutno
 Nowa Wieś, village de la gmina de Nowe Ostrowy, dans le powiat de Kutno
 Nowa Wieś, village du powiat de Pajęczno
 Nowa Wieś, village de la gmina de Rozprza, dans le powiat de Piotrków
 Nowa Wieś, village de la gmina de Sulejów, dans le powiat de Piotrków
 Nowa Wieś, village de la gmina de Poddębice, dans le powiat de Poddębice
 Nowa Wieś, village de la gmina de Wartkowice, dans le powiat de Poddębice
 Nowa Wieś, village du powiat de Sieradz
 Nowa Wieś, village du powiat de Wieluń

 dans la voïvodie de Lublin :
 Nowa Wieś, village du powiat de Biłgoraj
 Nowa Wieś, village du powiat de Lubartów
 Nowa Wieś, village du powiat de Tomaszów Lubelski
 Nowa Wieś, village de la gmina de Krasnobród, dans le powiat de Zamość
 Nowa Wieś, village de la gmina de Stary Zamość, dans le powiat de Zamość

 dans la voïvodie de Lubusz :
 Nowa Wieś, village du powiat de Międzyrzecz
 Nowa Wieś, village du powiat de Wschowa

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Nowa Wieś, village de la gmina de Ciechanów, dans le powiat de Ciechanów
 Nowa Wieś, village de la gmina de Ojrzeń, dans le powiat de Ciechanów
 Nowa Wieś, village du powiat de Gostynin
 Nowa Wieś, village du powiat de Grójec
 Nowa Wieś, village du powiat de Kozienice
 Nowa Wieś, village du powiat de Legionowo
 Nowa Wieś, village de la gmina de Lipsko, dans le powiat de Lipsko
 Nowa Wieś, village de la gmina de Sienno, dans le powiat de Lipsko
 Nowa Wieś, village du powiat de Mińsk
 Nowa Wieś, village du powiat de Mława
 Nowa Wieś, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Nowa Wieś, village du powiat d'Ostrołęka
 Nowa Wieś, village du powiat d'Otwock
 Nowa Wieś, village du powiat de Piaseczno
 Nowa Wieś, village de la gmina de Drobin, dans le powiat de Płock
 Nowa Wieś, village de la gmina de Nowy Duninów, dans le powiat de Płock
 Nowa Wieś, village de la gmina de Staroźreby, dans le powiat de Płock
 Nowa Wieś, village du powiat de Pruszków
 Nowa Wieś, village du powiat de Przasnysz
 Nowa Wieś, village de la gmina de Młodzieszyn, dans le powiat de Sochaczew
 Nowa Wieś, village de la gmina de Rybno, dans le powiat de Sochaczew
 Nowa Wieś, village du powiat de Sokołów
 Nowa Wieś, village du powiat de Varsovie-ouest
 Nowa Wieś, village de la gmina de Długosiodło, dans le powiat de Wyszków
 Nowa Wieś, village de la gmina de Rząśnik, dans le powiat de Wyszków
 Nowa Wieś, village de la gmina de Kuczbork-Osada, dans le powiat de Żuromin
 Nowa Wieś, village de la gmina de Siemiątkowo, dans le powiat de Żuromin
 Nowa Wieś, village du powiat de Żyrardów

 dans la Voïvodie d'Opole : 
 Nowa Wieś, village de la gmina de Domaszowice, dans le powiat de Namysłów 
 Nowa Wieś, village de la gmina de Zębowice, dans le powiat d'Olesno
 Nowa Wieś, village de la gmina de Strzelce Opolskie, dans le powiat de Strzelce

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Nowa Wieś, village du powiat de Cracovie
 Nowa Wieś, village du powiat de Myślenice
 Nowa Wieś, village du powiat de Nowy Sącz
 Nowa Wieś, village du powiat d'Oświęcim

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Nowa Wieś, village du powiat de Łomża
 Nowa Wieś, village du powiat de Mońki
 Nowa Wieś, village du powiat de Sokółka
 Nowa Wieś, village de la gmina de Bakałarzewo, dans le powiat de Suwałki
 Nowa Wieś, village de la gmina de Suwałki, dans le powiat de Suwałki

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Nowa Wieś, village 

 dans la voïvodie de Silésie :
 Nowa Wieś, village du powiat de Będzin
 Nowa Wieś, village de la gmina de Dąbrowa Zielona, dans le powiat de Częstochowa
 Nowa Wieś, village de la gmina de Poczesna, dans le powiat de Częstochowa
 Nowa Wieś, village du powiat de Gliwice
 Nowa Wieś (Kłobuck), village de la gmina de Kłobuck, située dans le powiat de Kłobuck
 Nowa Wieś, village de la gmina de Popów, dans le  powiat de Kłobuck
 Nowa Wieś, village du powiat de Rybnik

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Nowa Wieś, village de la gmina de Busko-Zdrój, dans le powiat de Busko
 Nowa Wieś, village de la gmina de Stopnica, dans le powiat de Busko
 Nowa Wieś, village de la gmina de Nagłowice, dans le powiat de Jędrzejów
 Nowa Wieś, village de la gmina de Słupia, dans le powiat de Jędrzejów
 Nowa Wieś, village du powiat d'Opatów
 Nowa Wieś, village du powiat de Sandomierz

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Nowa Wieś, village du powiat de Działdowo
 Nowa Wieś, village du powiat d'Elbląg
 Nowa Wieś, village du powiat d'Iława
 Nowa Wieś, village du powiat d'Olsztyn
 Nowa Wieś, village du powiat de Pisz